

Кавалеры ордена I степени 

 , № 43 — Шаймиев, Минтимер Шарипович — Президент Республики Татарстан
 , № 63 — Покровский, Борис Александрович — художественный руководитель и главный режиссёр федерального государственного учреждения культуры «Московский государственный академический Камерный музыкальный театр под художественным руководством Б. А. Покровского»
 , № 247 — Ростропович, Мстислав Леопольдович — музыкант, дирижёр, президент регионального общественного фонда помощи одаренным студентам музыкальных учебных заведений «Фонд М. Л. Ростроповича», город Москва
 , № 657 — Кутафин, Олег Емельянович — академик Российской академии наук, ректор государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Московская государственная юридическая академия»
 , № 1183 — Фрадков, Михаил Ефимович — Председатель Правительства Российской Федерации — за выдающийся вклад в реализацию социально-экономической политики государства
 , № 1639 — Антонова, Ирина Александровна — директор федерального государственного учреждения культуры «Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина», город Москва

Кавалеры ордена II степени 

 , № 78 — Машбашев, Исхак Шумафович — писатель, председатель правления Союза писателей Республики Адыгея
 , № 79 — Добрецов, Николай Леонтьевич — академик, вице-президент Российской академии наук, председатель Сибирского отделения Российской академии наук, Новосибирская область
 , № 96 — Денежкин, Геннадий Алексеевич — первый заместитель генерального директора по научной работе, главный конструктор федерального государственного унитарного предприятия «Государственное научно-производственное предприятие „Сплав“», Тульская область
 , № 208 — Скринский, Александр Николаевич — академик Российской академии наук, директор Института ядерной физики имени Г. И. Будкера Сибирского отделения Российской академии наук, Новосибирская область
 , № 226 — Северин, Гай Ильич — генеральный директор — генеральный конструктор открытого акционерного общества «Научно-производственное предприятие „Звезда“», Московская область
 , № 266 — Степашин, Сергей Вадимович — Председатель Счетной палаты Российской Федерации
 , № 278 — Терешкова, Валентина Владимировна — старший научный сотрудник Российского государственного научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина, Московская область
 , № 404 — Гончар, Андрей Александрович — академик, советник Российской академии наук
 , № 422 — Вешняков, Александр Альбертович — Председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации
 , № 655 — Брычёва, Лариса Игоревна — помощник Президента Российской Федерации, начальник Государственно-правового управления Президента Российской Федерации
 , № 877 — Фоменко, Пётр Наумович — художественный руководитель государственного учреждения культуры города Москвы «Московский театр „Мастерская П. Н. Фоменко“»
 , № 990 — Григорович, Юрий Николаевич — хореограф-постановщик федерального государственного учреждения «Государственный академический Большой театр России», город Москва
 , № 1067 — Ахмадулина, Белла Ахатовна — поэт, город Москва
 , № 1302 — Любимов, Юрий Петрович — директор, художественный руководитель государственного учреждения культуры города Москвы «Московский театр на Таганке»
 , № 1456 — Фролов, Константин Васильевич — академик Российской академии наук, директор Института машиноведения имени А. А. Благонравова Российской академии наук, город Москва
 , № 1603 — Колосов, Сергей Николаевич — кинорежиссёр-постановщик федерального государственного унитарного предприятия «Киноконцерн „Мосфильм“», город Москва
 , № 1624 — Щедрин, Родион Константинович — композитор, город Москва
 , № 1635 — Наумов, Владимир Наумович — кинорежиссёр-постановщик федерального государственного унитарного предприятия «Киноконцерн „Мосфильм“», город Москва
 , № 1709 — Савельев, Виктор Сергеевич — академик Российской академии медицинских наук и Российской академии наук, заведующий кафедрой государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Российский государственный медицинский университет», город Москва

Кавалеры ордена III степени 

 , № 46 — Аксёнова, Алиса Ивановна — генеральный директор федерального государственного учреждения культуры «Государственный Владимиро-Суздальский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник», Владимирская область
 , № 83 — Белоцерковский, Олег Михайлович — академик Российской академии наук, директор Института автоматизации проектирования Российской академии наук, город Москва
 , № 110 — Рождественский, Геннадий Николаевич — заведующий кафедрой федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования (университета) «Московская государственная консерватория имени П. И. Чайковского»
 , № 112 — Таболин, Вячеслав Александрович — заведующий кафедрой государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Российский государственный медицинский университет», город Москва
 , № 121 — Лещенко, Лев Валерьянович — художественный руководитель федерального государственного учреждения культуры «Государственный театр эстрадных представлений „Музыкальное агентство“», город Москва
 , № 142 — Вельяминов, Пётр Сергеевич — артист Санкт-Петербургского государственного учреждения культуры «Академический театр Комедии имени Н. П. Акимова»
 , № 249 — Гаудасинский, Станислав Леонович — художественный руководитель — директор Санкт-Петербургского государственного учреждения культуры «Санкт-Петербургский государственный академический театр оперы и балета имени М. П. Мусоргского — Михайловский театр»
 , № 250 — Михайленко, Виталий Иванович — руководитель администрации Кавказских Минеральных Вод — особо охраняемого эколого-курортного региона Российской Федерации, первый заместитель председателя правительства Ставропольского края
 , № 284 — Арчаков, Александр Иванович — директор государственного учреждения «Научно-исследовательский институт биомедицинской химии имени В. Н. Ореховича», город Москва
 , № 287 — Распутин, Валентин Григорьевич — писатель, Иркутская область
 , № 291 — Петров, Анатолий Валентинович — заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы, полномочный представитель мэра Москвы в Московской городской Думе
 , № 349 — Эйфман, Борис Яковлевич — художественный руководитель — директор Санкт-Петербургского государственного учреждения культуры «Академический театр Балета под руководством Бориса Эйфмана»
 , № 450 — Ооржак, Шериг-оол Дизижикович — Председатель Правительства Республики Тыва
 , № 451 — Гамзатов, Гаджи Гамзатович — академик, советник Российской академии наук, город Москва
 , № 461 — Королёв, Олег Петрович — глава администрации Липецкой области
 , № 475 — Мамбетшаев, Саит Ваитович — генеральный директор открытого акционерного общества «Стройполимеркерамика», Калужская область
 , № 477 — Плетнёв, Михаил Васильевич — художественный руководитель и главный дирижёр Российского национального оркестра Фонда поддержки национальной культуры Михаила Плетнева, город Москва
 , № 521 — Спирин, Александр Сергеевич — академик, советник Российской академии наук
 , № 522 — Гранов, Анатолий Михайлович — директор федерального государственного учреждения «Центральный научно-исследовательский рентгенорадиологический институт», город Санкт-Петербург
 , № 543 — Боярчук, Александр Алексеевич — академик, советник Российской академии наук
 , № 545 — Богомолов, Олег Тимофеевич — советник Института экономики Российской академии наук, город Москва
 , № 635 — Титов, Владимир Михайлович — академик, советник Российской академии наук, Новосибирская область
 , № 635 — Шумный, Владимир Константинович — академик Российской академии наук, директор Института цитологии и генетики, Новосибирская область
 , № 658 — Челышев, Евгений Петрович — академик, советник Российской академии наук
 , № 729 — Чилингаров, Артур Николаевич — заместитель Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
 , № 834 — Петров, Владимир Владимирович — президент некоммерческой организации «Общественный фонд „Музей Хоккейной Славы России“», Московская область
 , № 873 — Рейман, Леонид Дододжонович — Министр информационных технологий и связи Российской Федерации
 , № 886 — Туников, Геннадий Михайлович — ректор федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Рязанская государственная сельскохозяйственная академия имени профессора П. А. Костычева»
 , № 888 — Холстов, Виктор Иванович — заместитель руководителя Федерального агентства по промышленности
 , № 903 — Кольцова, Мира Михайловна — художественный руководитель, главный балетмейстер федерального государственного учреждения культуры «Государственный академический хореографический ансамбль „Березка“ имени Н. С. Надеждиной», город Москва
 , № 905 — Каюров, Юрий Иванович — артист федерального государственного учреждения культуры «Государственный академический Малый театр России», город Москва
 , № 950 — Грайфер, Валерий Исаакович — генеральный директор открытого акционерного общества «Российская инновационная топливно-энергетическая компания», Ханты-Мансийский автономный округ — Югра
 , № 955 — Васильев, Владимир Иванович — генеральный директор государственного унитарного предприятия "Академический научно-издательский, производственно-полиграфический и книгораспространительский центр Российской академии наук «Издательство „Наука“»", директор Научного центра исследований истории книжной культуры, город Москва
 , № 991 — Чурикова, Инна Михайловна — артистка государственного учреждения культуры города Москвы «Московский государственный театр „Ленком“»
 , № 1035 — Потапов, Леонид Васильевич — бывший Президент Республики Бурятия
 , № 1044 — Пьеха, Эдита Станиславовна — солистка-вокалистка, член региональной общественной организации «Союз концертных деятелей Санкт-Петербурга»
 , № 1053 — Богданчиков, Сергей Михайлович — президент открытого акционерного общества «Нефтяная компания „Роснефть“», город Москва
 , № 1064 — Янковский, Олег Иванович — артист государственного учреждения культуры города Москвы «Московский государственный театр „Ленком“»
 , № 1082 — Чемезов, Сергей Викторович — генеральный директор федерального государственного унитарного предприятия «Рособоронэкспорт», город Москва
 , № 1095 — Сурков, Виктор Семёнович — главный научный сотрудник федерального государственного унитарного предприятия «Сибирский научно-исследовательский институт геологии, геофизики и минерального сырья», Новосибирская область
 , № 1244 — Тартаковский, Владимир Александрович — академик Российской академии наук, академик-секретарь Отделения химии и наук о материалах Российской академии наук, город Москва
 , № 1295 — Толстой, Георгий Кириллович — доктор юридических наук, профессор федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет»
 , № 1299 — Колодяжный, Виктор Викторович — глава города Сочи Краснодарского края
 , № 1321 — Христенко, Виктор Борисович — Министр промышленности и энергетики Российской Федерации
 , № 1322 — Калягин, Александр Александрович — председатель Общероссийской общественной организации «Союз театральных деятелей Российской Федерации (Всероссийское театральное общество)», художественный руководитель государственного учреждения культуры города Москвы «Московский театр „ET CETERA“ под руководством Александра Калягина»
 , № 1328 — Краснопольский, Владислав Иванович — директор государственного учреждения «Московский областной научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии»
 , № 1358 — Ткачёв, Сергей Петрович — художник, действительный член Российской академии художеств, город Москва
 , № 1394 — Иванов, Вадим Тихонович — академик Российской академии наук, Российской академии сельскохозяйственных наук, директор Института биоорганической химии имени академиков М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова Российской академии наук, город Москва
 , № 1421 — Шукшунов, Валентин Ефимович — президент государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Южно-Российский государственный технический университет (Новочеркасский политехнический институт)», Ростовская область
 , № 1476 — Гребенников, Валерий Васильевич — первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству
 , № 1497 — Фурсенко, Александр Александрович — академик, советник Российской академии наук, город Москва
 , № 1509 — Панибратов, Юрий Павлович — заведующий кафедрой государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет»
 , № 1517 — Анпилогов, Виктор Николаевич — заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Южном федеральном округе
 , № 1626 — Соткилава, Зураб Лаврентьевич — солист оперы федерального государственного учреждения «Государственный академический Большой театр России», город Москва
 , № 1697 — Казенин, Владислав Игоревич — председатель общественной организации «Союз композиторов России», город Москва
 , № 1760 — Гордеев, Вячеслав Михайлович — балетмейстер-постановщик государственного учреждения культуры «Московский областной государственный театр „Русский балет“»

Кавалеры ордена IV степени 

 , № 5 — Максюта, Николай Кириллович — глава администрации Волгоградской области
 , № 17 — Пузанов, Игорь Евгеньевич — командующий войсками Ленинградского военного округа
 , № 27 — Лихачёв, Василий Николаевич — член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, представитель в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от Народного Собрания Республики Ингушетия
 , № 47 — Бармаков, Юрий Николаевич — директор федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики имени Н. Л. Духова», Москва
 , № 48 — Масолов, Валерий Николаевич — начальник Антарктической геофизической партии федерального государственного унитарного научно-производственного предприятия «Полярная морская геологоразведочная экспедиция», Санкт-Петербург
 , № 50 — Старшинов, Вячеслав Иванович — президент некоммерческого партнерства «Городской хоккейный клуб „Спартак“», Москва
 , № 57 — Даниленко, Константин Николаевич — директор-главный конструктор федерального государственного унитарного предприятия «Научно-исследовательский институт импульсной техники», город Москва
 , № 57 — Шопен, Виктор Пантелеймонович — генеральный директор федерального государственного унитарного предприятия «Ангарский электролизный химический комбинат», Иркутская область
 , № 94 — Казакова, Римма Фёдоровна — поэт, первый секретарь региональной общественной организации «Союз писателей Москвы»
 , № 102 — Путилин, Владислав Николаевич — первый заместитель председателя Военно-промышленной комиссии при Правительстве Российской Федерации, Министр Российской Федерации
 , № 109 — Голицын, Георгий Сергеевич — академик Российской академии наук, директор государственного учреждения «Институт физики атмосферы имени А. М. Обухова» Российской академии наук, город Москва
 , № 110 — Немоляева, Светлана Владимировна — артистка государственного учреждения культуры «Московский академический театр имени Вл. Маяковского»
 , № 111 — Матвеев, Виктор Анатольевич — директор Института ядерных исследований Российской академии наук, город Москва
 , № 124 — Чаус, Анатолий Васильевич — начальник Главного управления капитального строительства Управления делами Президента Российской Федерации
 , № 160 — Глуз, Михаил Семёнович — генеральный директор автономной коммерческой организации «Международный культурный центр имени Соломона Михоэлса», город Москва
 , № 160 — Гоголев, Кронид Александрович — художник, Республика Карелия
 , № 163 — Барчук, Алексей Степанович — руководитель отделения государственного учреждения науки «Научно-исследовательский институт онкологии имени профессора Н. Н. Петрова», Санкт-Петербург
 , № 171 — Алханов, Али Дадашевич — Президент Чеченской Республики
 , № 189 — Яковлев, Юрий Петрович — директор Департамента правового регулирования, анализа и контроля деятельности подведомственных федеральных служб Министерства юстиции Российской Федерации
 , № 183 — Фёдоров, Виктор Васильевич — генеральный директор федерального государственного учреждения «Российская государственная библиотека», город Москва
 , № 231 — Расторгуев, Николай Вячеславович — солист-вокалист группы «Любэ» общества с ограниченной ответственностью «Продюсерский центр Игоря Матвиенко», город Москва
 , № 251 — Медведчиков, Александр Иванович — заместитель руководителя Федерального космического агентства
 , № 243 — Строев, Егор Семёнович — Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
 , № 264 — Калинников, Владимир Трофимович — академик Российской академии наук, председатель президиума Кольского научного центра Российской академии наук, Мурманская область
 , № 273 — Зеликов, Анатолий Яковлевич — председатель Белгородской областной Думы
 , № 285 — Чернышёв, Михаил Анатольевич — мэр города Ростов-на-Дону
 , № 286 — Батанов, Геннадий Николаевич — председатель правления Пенсионного фонда Российской Федерации
 , № 288 — Варшавер, Марк Борисович — директор государственного учреждения культуры города Москвы «Московский Государственный театр „Ленком“»
 , № 332 — Лаврентьев, Александр Петрович — генеральный директор открытого акционерного общества «Казанский вертолетный завод», Республика Татарстан
 , № 334 — Корнеев, Александр Васильевич — профессор федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования (университета) «Московская государственная консерватория имени П. И. Чайковского»
 , № 334 — Косачёва, Римма Георгиевна — заведующая кафедрой федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального и послевузовского образования «Российская академия театрального искусства — ГИТИС», город Москва
 , № 342 — Архиепископ Александр (Могилев Александр Геннадьевич) — управляющий Костромской епархией, председатель Синодального отдела по делам молодежи Русской православной церкви
 , № 343 — Ржевский, Виталий Маркович — ректор федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Ульяновское высшее авиационное училище гражданской авиации (институт)»
 , № 344 — Хараман, Юрий Гаврилович — председатель сельскохозяйственного производственного кооператива (колхоза) «Знамя Ленина», Щербиновский район Краснодарского края
 , № 346 — Горшков, Александр Георгиевич — начальник управления Общероссийского союза физкультурно-спортивных объединений «Олимпийского комитета России»
 , № 389 — Савенко, Юрий Алексеевич — глава города Калининград, мэр города
 , № 406 — Немчинская, Розетта Яковлевна — профессор федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального и послевузовского образования «Российская академия театрального искусства-ГИТИС», Москва
 , № 406 — Хачатурян, Карэн Суренович — композитор, профессор федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования (университета) «Московская государственная консерватория имени П. И. Чайковского»
 , № 413 — Еропкина, Алла Григорьевна — заместитель директора государственного учреждения «Институт хирургии имени А. В. Вишневского» Российской академии медицинских наук, город Москва
 , № 413 — Сидоров, Павел Иванович — академик Российской академии медицинских наук, ректор государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Северный государственный медицинский университет», Архангельская область
 , № 425 — Зубицкий, Борис Давыдович — депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по экономической политике, предпринимательству и туризму
 , № 429 — Дьяков, Анатолий Фёдорович — председатель научно-технического совета-советник председателя правления Российского открытого акционерного общества энергетики и электрификации «ЕЭС России», Москва
 , № 430 — Розовский, Эдуард Александрович — заведующий кафедрой федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет кино и телевидения»
 , № 433 — Голубев, Сергей Александрович — директор Юридического департамента Центрального банка Российской Федерации
 , № 434 — Вавилов, Станислав Владимирович — заместитель Председателя Центральной избирательной комиссии Российской Федерации
 , № 437 — Ушаков, Юрий Викторович — Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки
 , № 438 — Иванов, Иван Арсентьевич — ведущий научный сотрудник Томского филиала Института нефтегазовой геологии и геофизики имени А. А. Трофимука Сибирского отделения Российской академии наук
 , № 441 — Сабуров, Эдуард Николаевич — проректор государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Архангельский государственный технический университет»
 , № 452 — Кобец, Вячеслав Иванович — руководитель Территориального агентства по недропользованию по Магаданской области
 , № 453 — Коробченко, Виктор Алексеевич — руководитель аппарата мэра и правительства Москвы в ранге первого заместителя мэра Москвы в правительстве Москвы
 , № 456 — Зайцев, Михаил Петрович — директор государственного учреждения культуры «Московский академический театр имени Вл. Маяковского»
 , № 460 — Петров, Юрий Александрович — председатель Российского фонда федерального имущества
 , № 478 — Феофан (Ашурков Иван Андреевич) — епископ Ставропольский и Владикавказский
 , № 481 — Березин, Евгений Владиславович — заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе
 , № 494 — Третьяков, Юрий Дмитриевич — академик Российской академии наук, декан факультета государственного образовательного учреждения «Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова»
 , № 530 — Цой, Сергей Петрович — руководитель пресс-службы мэра и правительства Москвы, пресс-секретарь мэра Москвы
 , № 532 — Дядюченко, Валерий Николаевич — заместитель руководителя Федеральной службы по гидрометеорологии мониторингу окружающей среды
 , № 540 — Белянинов, Валерий Константинович — президент компании, председатель совета директоров открытого акционерного общества «Акционерная холдинговая компания „Всероссийский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт металлургического машиностроения имени академика Целикова“», Москва
 , № 548 — Поморцев, Альберт Иванович — президент Общероссийской общественной организации «Федерация хоккея с мячом России», Москва
 , № 561 — Могильников, Владимир Сергеевич — глава муниципального образования «Город Тула»-председатель Тульской городской думы
 , № 562 — Нуждин, Владимир Николаевич — ректор государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Ивановский государственный энергетический университет имени В. И. Ленина»
 , № 573 — Попов, Александр Васильевич — председатель Законодательного Собрания Ростовской области
 , № 597 — Демидова, Алла Сергеевна — артистка театра и кино, город Москва
 , № 600 — Перевалов, Виктор Дмитриевич — ректор государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Уральская юридическая академия», Свердловская область
 , № 606 — Михалкин, Владимир Михайлович — консультант 145 Центрального командного пункта главнокомандующего Сухопутными войсками
 , № 615 — Березняк, Евгений Степанович, Украина
 , № 617 — Салихов, Кев Минуллинович — член-корреспондент Российской академии наук, директор Казанского физико-технического института имени Е. К. Завойского Казанского научного центра Российской академии наук, Республика Татарстан
 , № 629 — Алиев, Нариман Абдулхаликович — генеральный директор закрытого акционерного общества имени Ш. Алиева, Дербентский район Республики Дагестан
 , № 629 — Парахин, Николай Васильевич — ректор федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Орловский государственный аграрный университет»
 , № 635 — Гордиенко, Иван Власович — член-корреспондент Российской академии наук, председатель президиума Бурятского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук
 , № 635 — Ковальчук, Борис Михайлович — академик Российской академии наук, заведующий отделом Института сильноточной электроники Сибирского отделения Российской академии наук, Томская область
 , № 635 — Кулешов, Валерий Владимирович — академик Российской академии наук, директор Института экономики и организации промышленного производства Сибирского отделения Российской академии наук, Новосибирская область
 , № 635 — Пармон, Валентин Николаевич — академик Российской академии наук, директор Института катализа имени Г. К. Борескова Сибирского отделения Российской академии наук, Новосибирская область
 , № 635 — Сагдеев, Ренад Зиннурович — академик Российской академии наук, директор Института «Международный томографический центр» Сибирского отделения Российской академии наук, Новосибирская область
 , № 648 — Новиков, Александр Васильевич — ректор федерального государственного образовательного учреждения высшего и послевузовского профессионального образования «Всероссийский государственный институт кинематографии имени С. А. Герасимова», Москва
 , № 650 — Виноградов, Пётр Алексеевич — заместитель управляющего делами Федерального агентства по физической культуре и спорту
 , № 660 — Саямов, Михаил Николаевич — ректор федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Российская академия музыки имени Гнесиных», Москва
 , № 661 — Бадаева, Елена Игнатьевна — генеральный директор открытого акционерного общества «Хлеб», Чебоксары, Чувашская Республика
 , № 689 — Москвичёв, Юрий Александрович — ректор государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Ярославский технический университет»
 , № 690 — Косопкин, Александр Сергеевич — полномочный представитель Президента Российской Федерации в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации
 , № 691 — Восканян, Эдуард Арсенович — заместитель главного врача государственного учреждения здравоохранения «Специализированная кардиохирургическая больница», Пятигорск Ставропольский край
 , № 691 — Савельева, Галина Михайловна — заведующая кафедрой государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Российский государственный медицинский университет», город Москва
 , № 695 — Кудрявцев, Александр Петрович — президент Российской академии архитектуры и строительных наук, город Москва
 , № 749 — Бордюжа, Николай Николаевич — Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности
 , № 751 — Соболев, Николай Владимирович — академик Российской академии наук, директор Института минералогии и петрографии Объединенного института геологии, геофизики и минералогии Сибирского отделения Российской академии наук, Новосибирская область
 , № 780 — Михалёв, Владимир Петрович — глава города Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
 , № 785 — Сидоренко, Юрий Иванович — судья Верховного Суда Российской Федерации
 , № 820 — Чепиков, Сергей Владимирович — инструктор по спорту Свердловской областной организации общественно-государственного объединения «Всероссийское физкультурно-спортивное общество „Динамо“»
 , № 826 — Кожемяко, Олег Николаевич — губернатор Корякского автономного округа
 , № 828 — Слуцкер, Исаак Иосифович — генеральный директор открытого акционерного общества «Новгородские лесопромышленники», Новгородская область
 , № 835 — Макаркин, Николай Петрович — ректор государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Мордовский государственный университет имени Н. П. Огарева»
 , № 838 — Гордеева, Любовь Артемьевна — главный врач муниципального учреждения здравоохранения «Детская инфекционная больница», город Магадан
 , № 838 — Порханов, Владимир Алексеевич — главный врач государственного учреждения здравоохранения «Краевая клиническая больница № 1 имени профессора С. В. Очаповского», Краснодарский край
 , № 856 — Мосякин, Иван Яковлевич — председатель Орловского областного Совета народных депутатов
 , № 862 — Сельцовский, Андрей Петрович — руководитель Департамента здравоохранения города Москвы
 , № 874 — Тхакушинов, Асланчерий Китович — Президент Республики Адыгея
 , № 888 — Евстигнеев, Владимир Васильевич — ректор государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Алтайский государственный технический университет имени И. И. Ползунова», Алтайский край
 , № 888 — Суржиков, Виктор Петрович — глава города Курск
 , № 890 — Можжерин, Владимир Анатольевич — генеральный директор открытого акционерного общества «Боровичский комбинат огнеупоров», Новгородская область
 , № 902 — Горбунов, Геннадий Александрович — член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от Астраханской области, представитель в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от законодательного (представительного) органа государственной власти Астраханской области, председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике
 , № 904 — Вдовин, Андрей Валентинович — Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Греческой Республике
 , № 910 — Манилова, Алла Юрьевна — председатель комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации правительства Санкт-Петербурга
 , № 917 — Фартушный, Николай Иванович — управляющий директор открытого акционерного общества «Таганрогский металлургический завод», Ростовская область
 , № 918 — Журавлёв, Валентин Андреевич — заведующий кафедрой Института последипломного образования государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Кировская государственная медицинская академия», Кировская область
 , № 918 — Смирнов, Владимир Николаевич — директор научно-исследовательского института экспериментальной кардиологии федерального государственного учреждения «Российский кардиологический научно-производственный комплекс», город Москва
 , № 943 — Мезенцев, Дмитрий Фёдорович — член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от Иркутской области, представитель в Совете Федерации федерального Собрания Российской Федерации от исполнительного органа государственной власти Иркутской области, заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
 , № 945 — Чичканов, Валерий Петрович — проректор по научной работе-директор Института научных исследований и информации Российской академии государственной службы при Президенте Российской Федерации
 , № 947 — Збруев, Александр Викторович — артист государственного учреждения культуры «Московский государственный театр „Ленком“»
 , № 947 — Рюмина, Людмила Георгиевна — художественный руководитель государственного учреждения культуры «Московский культурный фольклорный центр под руководством Людмилы Рюминой»
 , № 949 — Котляков, Владимир Михайлович — академик Российской академии наук, директор Института географии Российской академии наук, город Москва
 , № 956 — Черных, Павел Григорьевич — директор Департамента контроля расходов федерального бюджета на здравоохранение, социальную политику и за бюджетами государственных внебюджетных фондов аппарата Счётной палаты Российской Федерации
 , № 1007 — Зайналов, Шамиль Магомедович — Председатель Правительства Республики Дагестан
 , № 1017 — Асикритов, Валерий Николаевич — директор Санкт-Петербургского государственного стационарного учреждения социального обслуживания «Дом-интернат для детей с отклонениями в умственном развитии № 1»
 , № 1025 — Абдулов, Александр Гаврилович — артист государственного учреждения культуры «Московский государственный театр „Ленком“»
 , № 1025 — Вирсаладзе, Элисо Константиновна — солистка-пианистка федерального государственного учреждения культуры «Московская государственная академическая филармония»
 , № 1026 — Арский, Юрий Михайлович — академик Российской академии наук, директор Всероссийского института научной и технической информации Российской академии наук, город Москва
 , № 1028 — Греф, Герман Оскарович — Министр экономического развития и торговли Российской Федерации
 , № 1028 — Потанин, Владимир Олегович — президент холдинговой компании «Интеррос»
 , № 1028 — Терентьев, Михаил Борисович — генеральный секретарь Параолимпийского комитета Российской Федерации
 , № 1065 — Соболев, Владимир Владимирович — генеральный директор открытого акционерного общества «Орёлстрой»
 , № 1077 — Жамойда, Александр Иванович — член-корреспондент Российской академии наук, заведующий сектором федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийский научно-исследовательский геологический институт имени А. П. Карпинского», Санкт-Петербург
 , № 1088 — Гутман, Наталия Григорьевна — солистка-виолончелистка федерального государственного учреждения культуры «Московская государственная академическая филармония»
 , № 1088 — Тевлин, Борис Григорьевич — заведующий кафедрой федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования (университета) «Московская государственная консерватория имени П. И. Чайковского»
 , № 1089 — Гришпун, Ефим Моисеевич — генеральный директор открытого акционерного общества «Первоуральский динасовый завод», Свердловская область
 , № 1095 — Старосельцев, Валерий Степанович — главный научный сотрудник государственного унитарного предприятия «Сибирский научно-исследовательский институт геологии, геофизики и минерального сырья», Новосибирская область
 , № 1137 — Букаев, Геннадий Иванович — помощник Председателя Правительства Российской Федерации
 , № 1173 — Селезнёв, Николай Васильевич — судья Конституционного Суда Российской Федерации
 , № 1250 — Цигаль, Владимир Ефимович — руководитель творческой мастерской скульптуры Российской академии художеств, Москва
 , № 1297 — Карлин, Александр Богданович — глава администрации Алтайского края
 , № 1324 — Игнатьев, Сергей Михайлович — Председатель Центрального банка Российской Федерации
 , № 1326 — Минниханов, Рустам Нургалиевич — Премьер-министр Республики Татарстан
 , № 1327 — Натансон, Георгий Григорьевич — кинорежиссёр, город Москва
 , № 1327 — Полянский, Валерий Кузьмич — художественный руководитель и главный дирижёр федерального государственного учреждения культуры «Государственная академическая симфоническая капелла России», город Москва
 , № 1330 — Шаталов, Сергей Дмитриевич — статс-секретарь — заместитель Министра финансов Российской Федерации
 , № 1352 — Денисов, Андрей Иванович — первый заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации
 , № 1355 — Коган, Павел Леонидович — художественный руководитель-главный дирижёр федерального государственного учреждения культуры «Московский государственный академический симфонический оркестр под управлением Павла Когана»
 , № 1371 — Мурашов, Александр Ефимович — депутат Московской областной Думы, председатель комитета по местному самоуправлению
 , № 1372 — Хальфин, Руслан Альбертович — заместитель Министра здравоохранения и социального развития Российской Федерации
 , № 1427 — Егоров, Владимир Константинович — президент-ректор Российской академии государственной службы при Президенте Российской Федерации
 , № 1458 — Ярыгин, Владимир Михайлович — токарь-карусельщик открытого акционерного общества «Электростальский завод тяжелого машиностроения», Московская область
 , № 1459 — Бутаков, Александр Владимирович — заместитель председателя правительства Омской области, министр государственно-правового развития Омской области
 , № 1476 — Мокрый, Владимир Семёнович — председатель Комитета Государственной Думы по вопросам местного самоуправления
 , № 1476 — Попов, Сергей Александрович — председатель Комитета Государственной Думы по делам общественных объединений и религиозных организаций
 , № 1476 — Рязанский, Валерий Владимирович — заместитель председателя Комитета Государственной Думы по Регламенту и организации работы Государственной Думы
 , № 1494 — Забелин, Виктор Никитович — президент Общероссийского межотраслевого объединения работодателей «Российский союз строителей», Москва
 , № 1546 — Павлов, Виктор Дмитриевич — ректор федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Курганская государственная сельскохозяйственная академия имени Т. С. Мальцева»
 , № 1548 — Карпов, Ростислав Сергеевич — директор государственного учреждения «Научно-исследовательский институт кардиологии» Томского научного центра Сибирского отделения Российской академии медицинских наук
 , № 1549 — Камнев, Павел Иванович — генеральный директор, генеральный конструктор открытого акционерного общества "Опытно-конструкторское бюро «Новатор», Свердловская область
 , № 1550 — Александров, Алексей Иванович — член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности
 , № 1550 — Васьков, Анатолий Тихонович — член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, член Комитета Совета Федерации по природным ресурсам и охране окружающей среды
 , № 1550 — Гусев, Владимир Кузьмич — член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике, предпринимательству и собственности
 , № 1550 — Шишков, Алексей Николаевич — член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности
 , № 1558 — Кузьмин, Борис Александрович — президент Межрегиональной ассоциации полиграфистов (МАП), город Москва
 , № 1568 — Горностаев, Александр Васильевич — первый заместитель председателя правительства Московской области
 , № 1600 — Волков, Виктор Иванович — механизатор сельскохозяйственного производственного кооператива (колхоза) «Дружба», Калининский район Краснодарского края
 , № 1600 — Тимощенко, Владимир Фёдорович — тракторист общества с ограниченной ответственностью «Новостародубское», Ставропольский край
 , № 1625 — Порядин, Георгий Александрович — глава муниципального образования «Выборгский район» Ленинградская область
 , № 1630 — Штыров, Вячеслав Анатольевич — Президент Республики Саха (Якутия)
 , № 1638 — Чаркин, Альберт Серафимович — ректор государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина», председатель правления общественной организации «Санкт-Петербургский союз художников»
 , № 1647 — Доренский, Сергей Леонидович — профессор федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования (университета) «Московская государственная консерватория имени П. И. Чайковского»
 , № 1675 — Кузьмин, Михаил Иванович — академик Российской академии наук, директор Института геохимии имени А. П. Виноградова Сибирского отделения Российской академии наук, председатель президиума Иркутского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук
 , № 1685 — Крашенинников, Павел Владимирович — депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, председатель Комитета Государственной Думы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству
 , № 1685 — Маковский, Александр Львович — первый заместитель председателя совета Исследовательского центра частного права при Президенте Российской Федерации
 , № 1719 — Зайцев, Игорь Германович — директор государственного учреждения здравоохранения «Тульская областная больница»
 , № 1760 — Обликин, Игорь Фёдорович — дирижёр ансамбля русских народных инструментов Академического хора русской песни федерального государственного учреждения по организации, производству и распространению музыкальных и культурнопросветительских программ «Российский государственный музыкальный телерадиоцентр», Москва
 , № 1762 — Костоев, Исса Магометович — член Совета Федерации Федерального Собрания Российской федерации от Республики Ингушетия-представитель в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от исполнительного органа государственной власти Республики Ингушетия
 , № 1771 — Седов, Олег Константинович — капитан учебного парусного судна «Крузенштерн» федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Балтийская государственная академия рыбопромыслового флота», Калининград
 , № 1778 — Лебедев, Валентин Витальевич — член-корреспондент Российской академии наук, директор Научного геоинформационного центра Российской академии наук, город Москва

Примечания 

Списки кавалеров ордена «За заслуги перед Отечеством»